Szalona Małgośka (także De dulle Griet) – stworzona w połowie XV wieku burgundzka bombarda. Urządzenie skonstruowano na polecenie Filipa Dobrego. Była to jedna z największych stworzonych bombard w historii. Lufa miała długość ponad pięciu metrów oraz średnicę 64 cm. Masa owej bombardy wynosiła 16400 kilogramów, a pociski, którymi strzelała ważyły około 300 kg. Obsługa tak wielkiego działa była jednak bardzo kosztowna i wkrótce zrezygnowano z tworzenia takich kolosów. Obecnie można oglądać ją na rynku w Gandawie. Szalona Małgośka była następczynią innego giganta zwanego Mons Meg.

Przypisy 

Gandawa
Historyczna broń palna